Das Torneo Città di Como 2017 ist ein Tennisturnier, das vom 28. August bis 3. September 2017 in Como stattfindet. Es ist Teil der ATP Challenger Tour 2017 und wird im Freien auf Sand ausgetragen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz besteht aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF; 150 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF; 143 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP-Homepage (PDF; 144 kB)

ATP Challenger Tour 2017
Tennisturnier in Como